CGCG 271-52 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 5238/1
 NGC 5238/2